Ко́кер () — английская фамилия. Известные носители:

 Кокер, Гарет (род. 1984) — британский композитор, сочиняющий саундтреки к компьютерным играм.
 Кокер, Джарвис (род. 1963) — британский музыкант, автор песен.
 Кокер, Джо (полное имя Джон Роберт Кокер; 1944—2014) — английский певец, работавший в жанрах блюз и рок, офицер ордена Британской империи.
 Кокер, Зина (род. 1982) — канадская биатлонистка.
 Кокер, Стивен (род. 1991) — сьерра-леонский футболист, защитник английского клуба «Куинз Парк Рейнджерс» и сборной Сьерра-Леоне.
 Кокер, Тревор (1949—1982) — новозеландский гребец.
 Кокер, Уильям Чемберс (1872—1953) — американский миколог и ботаник.
 Кокер, Эдвард (1631—1676) — английский гравёр и математик.
 Рео-Кокер, Найджел (род. 1984) — английский футболист.

См. также 
 Кокер-спаниель
 Cocker

Примечания